Toponímia:
 Illa Dawson, illa al sud de Xile
 Dawson (Dakota del Nord), ciutat de l'estat de Dakota del Nord
 Dawson (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Dawson (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Dawson (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Dawson (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Dawson (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Dawson (Texas), ciutat de l'estat de Texas
 Dawson City, ciutat del Yukon (Canadà)
 Dawson's Creek, sèrie nord-americana 
 Dawson Springs població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Biografies:
 Dawson Turner (1775 - 1858), botànic anglès 
 Catherine Amy Dawson Scott o Amy Dawson (1865, Dulwich - 1934), escriptora anglesa 
 Jim Dawson (Parkersburg, 1944), escriptor estatunidenc 
 Michael Richard Dawson (1983, Northallerton, North Yorkshire), futbolista anglès 
 Rosario Dawson, actriu nord-americana
 Shane Dawson (Long Beach, 1988), actor còmic i músic estatunidenc